Rezaï  (, , également écrit Rézaï, Rezai, Rezaei, Rezaee, Rezaie, Rezayee ou Rezayi) peut faire référence à :

Personnalités 

 , famille d'Iran,
 , footballeur iranien,
 Alireza Rezaei, lutteur iranien,
 , pilote et écrivain iranien,
 Aravane Rezaï, joueur de tennis,
 Fariba Rezayee, judokate afghane,
 Ghasem Rezaei, lutteur iranien,
 Haji Rezai, autre nom de Atefah Rajabi Sahaaleh, juge iranien,
 Kaveh Rezaei, footballeur iranien,
 , lutteur iranien,
 Mohsen Rezaï, homme politique iranien,
 Rahman Rezaei, footballeur iranien,
 , homme politique afghan,
 , animateur de télévision afghan,
 , footballeur iranien,
 , professeur irano-américain,
 , footballeur afghan.

Lieux 

 ,
 .